Шаляпина — женский вариант русской фамилии 
 Шаляпина, Зоя Михайловна (род. 1946) — российский лингвист и педагог.
 Шаляпина, Марина Фёдоровна (в замужестве Фредди; 1912—2009) — первая Мисс Россия и итальянская актриса, дочь Ф. И. Шаляпина.
 Шаляпина, Мария Валентиновна (1882—1964) — урождённая Элухен, вторая жена Ф. И. Шаляпина.